Sezon 2018/19 jest 119. sezonem w historii klubu FC Barcelona i 88 z rzędu sezonem tego klubu w najwyższej klasie hiszpańskiego futbolu. Obejmuje on okres od 1 lipca 2018 do 30 czerwca 2019.

Przebieg sezonu 
Przed sezonem 2018/19 FC Barcelona dokonała wielu zmian w składzie. W ramach nich do zespołu dołączyli: Arthur, Clément Lenglet, Malcom oraz Arturo Vidal. Z zespołu rezerw awansował Carles Aleñá. Po powrocie z wypożyczenia na stałe w zespole pozostali: Munir El Haddadi oraz Rafinha. Zespół natomiast definitywnie opuścili: Gerard Deulofeu, Andrés Iniesta, Lucas Digne, Aleix Vidal, Yerry Mina oraz Marlon Santos. Na roczne wypożyczenia udali się natomiast: Paulinho, Douglas, Adrián Ortolá, André Gomes oraz Paco Alcácer. Sezon 2018/19 jest drugim sezonem pod wodzą trenera Ernesto Valverde.

Sezon 2018/19 FC Barcelona rozpoczęła od uczestnictwa w turnieju towarzyskim International Champions Cup. W pierwszym meczu tego turnieju Barcelona pokonała 5:3 w rzutach karnych Tottenham Hotspur (w regulaminowym czasie gry padł wynik 2:2). W drugim meczu ICC Duma Katalonii przegrała 2:4 z AS Romą. W trzecim, ostatnim meczu tego turnieju towarzyskiego podopieczni Ernesto Valverde przegrali z AC Milanem 0:1 i tym samym zakończyli udział w turnieju na ostatnim, 18 miejscu.

12 sierpnia 2018 roku FC Barcelona rozpoczęła sezon oficjalny od meczu o Superpuchar Hiszpanii z Sevillą FC. Ze względu na napięty terminarz rywala Barcy, zdecydowano, że odbędzie się tylko jeden mecz, na terenie neutralnym a nie jak dotychczas dwumecz u siebie i na wyjeździe. Mecz odbył się na Stade de Tanger w Tangerze w Maroku. FC Barcelona pokonała w tym meczu Sevillę FC 2:1 po bramkach Gerarda Piqué i Ousmane'a Dembélé i zdobyła tym samym pierwsze w sezonie trofeum. Był to 13 Superpuchar Hiszpanii zdobyty przez Barcelonę.

15 sierpnia 2018 roku odbył się tradycyjny, coroczny mecz o Trofeu Joan Gamper. Tym razem rywalem Barcelony została argentyńska drużyna Boca Juniors. Barcelona pewnie pokonała rywala 3:0 po bramkach Malcoma, Lionela Messiego oraz Rafinhi i po raz kolejny zdobyli to trofeum. 

18 sierpnia 2018 roku Barca rozpoczęła sezon ligowy. Jej pierwszym rywalem było Deportivo Alavés. Blaugrana pokonała ten zespół 3:0 po dwóch bramkach Leo Messiego i po jednym trafieniu Philippe Coutinho. Następnie Barcelona zaliczyła w lidze serię zwycięstw pokonując kolejno Real Valladolid 1:0, SD Huescę 8:2 oraz Real Sociedad 2:1. Passę zwycięstw ligowych przerwała Girona FC, która zremisowała z Barceloną 2:2. Ten mecz rozpoczął passę meczów bez zwycięstwa w lidze, bo już w następnej kolejce Blaugrana uległa CD Leganés 1:2 a następnie zremisowała 1:1 z Athletikiem Bilbao oraz z Valencią CF. Słaba passa została przerwana zwycięstwem 4:2 z Sevillą FC. 28 października 2018 roku odbyło się pierwsze w sezonie El Clásico, mecz z Realem Madryt, który zakończył się wygraną Blaugrany aż 5:1. Następnie Duma Katalonii, kontynuując serię zwycięstw, pokonała Rayo Vallecano 3:2. 11 listopada 2018 roku FC Barcelona doznała drugiej porażki w sezonie, przegrywając 3:4 z Realem Betis. Po tej porażce Barca zremisowała 1:1 z Atlético Madryt. W kolejnej kolejce Barcelona pokonała Villarreal CF 2:0. Następnie, 8 grudnia 2018 roku Barcelona pokonała RCD Espanyol w derbach Katalonii 4:0. W kolejnych meczach, kontynuując serię zwycięstw Barca pokonała Levante UD 5:0, Celtę Vigo 2:0, Getafe CF 2:1, SD Eibar 3:0, CD Leganés 3:1 i Gironę FC 2:0. Passę zwycięstw przerwał remis z Valencią CF 2:2 i Athletikiem Bilbao 0:0. Następnie zaliczając kolejną passę zwycięstw Blaugrana pokonała odpowiednio Real Valladolid 1:0, Sevillę FC 4:2. 2 marca 2019 roku odbył się rewanżowy „klasyk” z Realem Madryt. Katalończycy po raz kolekny zwyciężyli, tym razem 1:0. Kontynuując serię zwycięstw podopieczni Ernesto Valverde pokonywali jeszcze Rayo Vallecano 3:1 i Real Betis 4:1. 30 marca 2019 roku, w rewanżowych derbach z RCD Espanyol, Barcelona po raz kolejny zwyciężyła, tym razem 2:0. Następnie serię zwycięstw przerwał wysoki remis 4:4 z Villarrealem CF. Następnie Blaugrana pokonała Atlético Madryt 2:0 i bezbramkowo zremisowała z Huescą. Następnie Barcelona pokonała 2:1 Real Sociedad i 2:0 Deportivo Alavés. 27 kwietnia 2019 roku po wygranej 1:0 z Levante UD FC Barcelona, po raz 26 w historii i 2 z kolei, zdobyła tytuł Mistrza Hiszpanii, na 4 kolejki przed końcem sezonu.  

W Lidze Mistrzów Barcelona trafiła do grupy B razem z Tottenhamem Hotspur, PSV Eindhoven oraz Interem Mediolan. Po zwycięstwach 4:0 i 2:1 z PSV Eindhoven, 4:2 z Tottenhamem Hotspur, 2:0 z Interem Mediolan oraz remisie 1:1 z Interem Mediolan i 1:1 z Tottenhamem Hotspur. Barcelona ostatecznie zajęła pierwsze miejsce w grupie i pewnie awansowała do 1/8 finału. W 1/8 finału Barcelona zmierzyła się z Olympique Lyon. W pierwszym, wyjazdowym dla Barcelony meczu padł bezbramkowy remis, natomiast w rewanżu na Camp Nou Blaugrana zwyciężyła 5:1 i pewnie awansowała do Ćwierćfinału. W Ćwierćfinale Barcelona zmierzyła się z Manchesterem United. W pierwszym meczu na Old Trafford Barcelona zwyciężyła 1:0. Była to pierwsza wygrana Dumy Katalonii na tym stadionie. W rewanżu u siebie Katalończycy "dobili" rywala, pokonując ich 3:0 i awansując do Półfinału po raz pierwszy od sezonu 2014/15. W Półfinale Blaugrana zmierzyła się z Liverpoolem FC. W pierwszym meczu u siebie Barcelona pokonała rywala 3:0. W rewanżu jednak Blaugrana uległa Liverpoolowi 0:4 i zakończyła udział w rozgrywkach na półfinale. 

W Copa del Rey Barcelona w 1/16 Finału natrafiła na Cultural Leonesa. W pierwszym meczu Barca pokonała rywala 1:0. W rewanżu natomiast podopieczni Valverde wygrali 4:1 i pewnie awansowali do 1/8 finału. W 1/8 finału FC Barcelona trafiła na Levante UD. W pierwszym meczu tych drużyn Duma Katalonii doznała porażki 1:2. Pomimo tego zdołała ona awansować do Ćwierćfinału wygrywając w rewanżu 3:0. W pierwszym meczu ćwierćfinałowym Barcelona przegrała 0:2 z Sevillą FC. Ponownie jednak zdołała odrobić straty i wygrała w rewanżu 6:1. W półfinale Barcelona zmierzyła się z Realem Madryt. W pierwszym spotkaniu tego derbowego dwumeczu padł remis 1:1. W rewanżu Barcelona wygrała jednak 3:0 i awansowała do swojego szóstego finału tych rozgrywek z kolei. A w nim zmierzyli się z Valencią CF na Estadio Benito Villamarín w Sewilli. Ostatecznie piłkarze Barcy przegrali mecz 1:2 i przerwali swoją świetną passę w tych rozgrywkach (wygrywali je co rok od 2015 roku).

W zimowym oknie transferowym Barcelona zdecydowała się na sprowadzenie na zasadzie wypożyczenia do końca sezonu Jeisona Murillo z Valencii CF oraz Kevina-Prince'a Boatenga z US Sassuolo. Do zespołu za 1 mln euro przeszedł również Jean-Clair Todibo z Toulouse FC. Zespół opuścili natomiast Munir El Haddadi, który odszedł do Sevilli FC za 1,05 mln euro oraz Denis Suárez, który do końca sezonu został wypożyczony do Arsenalu. Paulinho został natomiast definitywnie wykupiony przez Guangzhou Evergrande.

Ostatecznie FC Barcelona zakończyła sezon z dwoma trofeami: Mistrzostwem Hiszpanii i Superpucharem Hiszpanii. Dotarła do Półfinału Ligi Mistrzów a także do Finału Pucharu Króla. Najlepszym strzelcem klubu w sezonie okazał się Lionel Messi, który pokonywał bramkarzy rywali 51 razy w oficjalnych spotkaniach. Został on także królem strzelców ligi i laureatem Europejskiego Złotego Buta z 36 golami na koncie.

Skład

Zawodnicy powołani ze składu rezerw

Transfery

Do klubu 

Źródło:

Z klubu

Sztab szkoleniowy 

Źródło:

Mecze

Bilans meczów oficjalnych

Statystyki meczów 

Źródło:

Bilans meczów przeciwko klubom

Bilans meczów przeciwko trenerom

Statystyki piłkarzy w oficjalnych meczach

Statystyki występów i goli 

(X) – piłkarze, którzy odeszli z klubu w trakcie sezonu lub piłkarze, którzy nie zostali zgłoszeni do rozgrywek.(R) – piłkarze, którzy nie są oficjalnie w pierwszej drużynie a jedynie są powoływani z drużyny rezerw. Źródło:

Najlepsi strzelcy

Tabele

Primera División

Copa del Rey 

Finał:

Liga Mistrzów UEFA 

Grupa B:

Faza pucharowa:

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona klubu

2018 w piłce nożnej
2019 w piłce nożnej
2018 w Hiszpanii
2019 w Hiszpanii
FC Barcelona